

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Golj“ beginnt.

Golj



Golja 
 Golja, Ana (* 1996), kanadische Schauspielerin und Sängerin
 Goljadkina, Marina Sergejewna (* 1997), russische Synchronschwimmerin
 Goljakow, Iwan Terentjewitsch (1888–1961), sowjetischer Jurist, Vorsitzender des Obersten Gerichtshofes der UdSSR